Љано Фрио има више значења:

 Љано Фрио (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Фрио (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику